Mausberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Mausberg (Mimbach) (473 m), Berg bei Mimbach, Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Mausberg (Bischofsheim) (378 m), Erhebung in den Haßbergen bei Bischofsheim, Stadt Zeil am Main, Landkreis Haßberge, Bayern
 Alter Mausberg (352 m), Erhebung  bei Markt Neubrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Mausberg (Neubrunn) (343 m), Erhebung bei Markt Neubrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Mausberg (Urspringen) (334 m), Erhebung bei Urspringen, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Mausberg (Karlburg) (324 m), Berg am Maintalrand bei Karlburg, Stadt Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Ort:
 Mausberg (Hahnbach), Siedlungsplatz im Ortsteil Mimbach von Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Mausberg ist ein Personenname
 Mausberg (Rapper) (1979–2000), Pseudonym des US-amerikanischen Rappers Johnny Burns

Siehe auch:
 Mäusberg
 Mäuseberg